The Plan – rivista di architettura e design
 The Plan – singolo di Travis Scott del 2020
 The Plan – titolo alternativo del film Seolgye

Voci correlate 
 Plan